Хартман Ше́дель (, ; 13 февраля 1440 — 28 ноября 1514) — немецкий учёный-гуманист, медик, историк и хронист. Один из первых картографов, начавших использовать машинную печать.

Жизнь и труды 
Родился 13 февраля 1440 года в свободном имперском городе Нюрнберге (Бавария) в бюргерской семье. В 1456 году поступил в Лейпцигский университет, став в 1457 году бакалавром, а в 1460-м — магистром канонического права. 

C 1462 года слушал в Лейпциге лекции врача-гуманиста . В 1463 году последовал на ним в Падую, поступив в местный университет, где слушал лекции философа и медика . В 1466 году получил степень доктора медицины. Изучал также географию, искусство и языки. 

В 1468 году отправился в паломничество ко святым мощам в Аахен. Затем посетил Брабант и Фландрию, в июле 1468 года присутствовал на свадьбе герцога Бургундии Карла Смелого и Маргариты Йоркской в Дамме. С 1470 года жил и работал городским врачом в Баварии, сначала в Нёрдлингене, затем в Амберге. 

В ноябре 1481 года осел, наконец, в родном Нюрнберге, получив там медицинскую практику, и в следующем году утверждён был городским советом в должности местного врача. С 1485 года, поправив своё положение благодаря солидному наследству, занимался также историческими трудами, сблизившись с художниками, издателями, меценатами, а также учёными-гуманистами, в том числе Конрадом Цельтисом (1459-1508),  (1435-1497),  (1437-1508), Иоганном Тритемием (1462-1516) и  (1486-1507). 

Совершал недолгие поездки в Бамберг, Регенсбург, Вюрцбург, а также паломничества в монастыри. Умер в своём доме в Нюрнберге 28 ноября 1514 года.

Имел двух жён, Анну (ум. 1485) и Магдалену (ум. 1505), и сына Себастьяна (1494-1541).

Наибольшую известность получил как создатель «Нюрнбергской хроники» (1493) — уникальной работы по описанию городов и стран, богатой ксилографическими иллюстрациями и картами. Многие города и страны, как существовавшие на момент создания хроники, так и к тому времени исчезнувшие, были представлены западноевропейскому читателю впервые. Составленная первоначально на латыни и получившая заглавие Liber chronicarum cum fìguris et ymaginibus ab inicio mundi, она уже в 1494 году была переведена на немецкий язык . Заказчиками роскошного издания, содержавшего около 1800 раскрашенных гравюр, выступили почётные горожане Нюрнберга: советник Зебальд Шрейер,  проживавший на той же улице, что автор и издатель, и его племянник Себастьян Каммермейстер.

Многие свои работы Шедель смог создать лишь благодаря развитию в германских землях книгопечатания, изобретённого Иоганном Гутенбергом. «Нюрнбергская хроника», в частности, издана была Антоном Кобергером, крёстным отцом художника Альбрехта Дюрера. 

Известен также как коллекционер книг, предметов искусства, рукописей и инкунабул. Владел обширнейшей по тем временам библиотекой, насчитывавшей около 600 томов, в том числе более 100 по истории, каталог которой включал разделы «Историки Греции», «Римские историки», «Историки современности», «Космография и география». Высокую оценку современников получила его собранная в Италии и в 1504 году описанная археологическая коллекция. Историческую ценность имеет также составленный им песенник (ок. 1460, 69 пьес).

Галерея

Примечания

Библиография 
 Wilhelm Wattenbach. Schedel, Hartmann // Allgemeine Deutsche Biographie. — Band 30. — Leipzig: Duncker & Humblot,1890. — S. 661-662.
 Klemens Löffler. Hartmann Schedel // Catholic Encyclopedia. — Volume 13. — New York: Robert Appleton Company, 1913.
 Wendehorst A. Schedel S., Hartmann // Lexikon des Mittelalters. — Band 7. — Stuttgart; Weimar: Metzler, 1999. — Sp. 1444-1445. — ISBN 3-476-01742-7.
 Fuchs Franz. Schedel, Hartmann // Neue Deutsche Biographie. — Band 22. — Berlin: Duncker & Humblot, 2005. — S. 600-602.
 Gößner Andreas. Schedel, Hartmann // Religion Past and Present, ed. by Hans Dieter Betz, Don S. Browning, Bernd Janowski and Eberhard Jüngel. — Leiden; Boston: Brill, 2011.
 Green Jonathan. Hartmann Schedel // Christian-Muslim Relations 1500-1900, ed. by David Thomas. — Leiden; Boston: Brill, 2015.

История книгопечатания
Хронисты Германии
Хронисты XV века
Картографы Германии
Географы Германии
Родившиеся 13 февраля
Родившиеся в 1440 году
Умершие 28 ноября
Умершие в 1514 году